A 2009-es Superbike imolai olasz nagydíj volt a Superbike és a Supersport világbajnokság tizenkettedik futama. A versenyt szeptember 25. és szeptember 27. között rendezték Imolában.

Eredmények

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport 

Olasz Imola
Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Motorversenyzés Olaszországban
Imola sportélete